Киплинг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Персоналии 
 Киплинг, Джон Локвуд (1837—1911) — британский колониальный деятель, отец Редьярда Киплинга.
 Киплинг, Джон (1897—1915) — британский военнослужащий, офицер, единственный сын английского писателя Редьярда Киплинга.
 Киплинг, Редьярд (1865—1936) — английский писатель, поэт, журналист, путешественник.